OBB steht für:
 Oberste Baubehörde, neben der Allgemeinen Inneren Verwaltung (AIV) der zweite große Aufgabenbereich des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr
 Oriented Bounding Box, in der algorithmischen Geometrie ein Bounding Volume
 Opaque Binary Blob, ein Dateiformat, das u. a. vom Betriebssystem Android verwendet wird

OBB steht als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen für:
 Deutschland: Landkreis Miltenberg (für Obernburg am Main)

Obb. steht für:
 Oberbayern, Region und Regierungsbezirk  

Siehe auch:
 ÖBB

OBB